L’entrelacement est un terme technique qui est utilisé dans de nombreuses technologies.
 L'entrelacement est une technique utilisée dans la retransmission d'image vidéo analogique ou numérique.
L'entrelacement est une technique pour augmenter les débits des disques durs.
L'entrelacement est une technique qui permet d'augmenter la vitesse d'affichage des images sur le Web.

En mathématiques, on parle également d’entrelacement ou d’entrelacs pour des configurations de courbes de l'espace ne pouvant être séparées ; voir l'article Entrelacs et graphes.

Voir aussi
 Interleaved memory